Handball-Europameisterschaft 1996 steht für:
 Handball-Europameisterschaft der Männer 1996
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 1996